Setra S 419 UL (Überlandbus) — пригородный автобус серии MultiClass 400, выпускаемый немецкой компанией Setra с 2002 года. Пришёл на смену автобусу Setra S319 UL.

Описание 
Автобус Setra S 419 UL производится с 2002 года, причём до 2006 года автобус производился параллельно с Setra S 319 UL. По сравнению с предыдущей моделью, у этого автобуса не было низкого пола. Существует также вариант с наклонной передней частью GT.

Эксплуатация 
Автобус Setra S 419 UL эксплуатируется в Германии, Люксембурге, Франции и Нидерландах.

Ссылки 

 Технические характеристики Setra S 419 UL

Автобусы Setra